Steinbruch Rauen steht für folgende Sandsteinbrüche:

 Steinbruch Rauen (Mülheim an der Ruhr), Naturschutzgebiet
 Steinbruch Rauen (Witten), Natur- und Bodendenkmal